Slovo kmen má několik významů:

 kmen (botanika) — dřevnatý stonek stromu
 kmen (biologie) — jedna ze základních taxonomických kategorií klasifikace organismů 
 kmen (sociologie) — kmenové uspořádání lidí, například indiánský kmen
 kmen (mluvnice) — v lingvistice je kmen ta část slova (nejčastěji slovesa), která vznikne po oddělení koncovky; kmen sestává z kořene a kmenotvorné přípony 
 mozkový kmen — část lidského mozku
 sklářský kmen — směs sklářských surovin pro výrobu skla

kultura
 Kmen (klub) – klub moderních nakladatelů Kmen (1926 – 1949) volné sdružení nakladatelských firem, soukromých vydavatelů a knihkupců. Vydavatel časopisu Kmen a Almanach Kmene (1930 – 1948)
 Kmen (časopis, 1919) — literární týdeník v letech 1919 – 1921
 Kmen (časopis, 1922) – umělecký měsíčník v roce 1922
 Kmen (časopis, 1927) — měsíčník pro moderní kulturu v letech 1927 – 1929
 Kmen (časopis, 1982) — český literární týdeník, vycházející v letech 1982–1990
 Obrys-Kmen — český literární týdeník, vycházející v letech 1995–2014

Externí odkazy